Краснофло́тский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края. Входит в Ейское городское поселение.

География 
Расположен в 3 километрах к югу от города Ейск.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ейского района